Franchise steht für:

 Lizenz, ein kommerzielles Nutzungsrecht, siehe Franchising
 ein Sportteam einer kommerziellen Liga, siehe Franchising (Sport)
 Franchise (Medien), Lizenzierung im Bereich der Unterhaltungsmedien
 Selbstbeteiligung bei einem Versicherungsfall

Siehe auch: